Naïa est un prénom féminin qui peut faire référence à :
 Naïa la sorcière
 Naïa museum

Étymologie 

Prénom qui vient du basque : désirée, ou du grec flot, fluide.

Prénom féminin